Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
 Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne
 Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne
 Polska Telewizja Kablowa
 Polska Telefonia Komórkowa

Skróty i skrótowce